Svetovni pokal v alpskem smučanju 2007.

Koledar

Moški

Ženske

Moški v skupnem seštevku

Skupno

Smuk

Slalom

Veleslalom

Super G

Kombinacija

Pokal narodov

Ženske v skupnem seštevku

Skupaj

Smuk

Slalom

Veleslalom

Super G

Kombinacija

Pokal narodov

Skupni pokal narodov

Viri 
 (moški)
 (ženske)

2007
2007 v športu